<noinclude>

Іван Якович Зацепін:

 Відомі носії 
 Зацепін Іван Якович (1775-1854) — російський священнослужитель, воронезький кафедральний протоієрей, професор філософії.
 Зацепін Іван Якович (1795-1865) — російський медик, професор Московської медико-хірургічної академії.Сторінки зі списками однофамільців-тезок